Sfântu Gheorghe (Covasna), een stad in de Roemeense provincie Covasna
Sfântu Gheorghe (Tulcea), een gemeente in het Roemeense district Tulcea